Dois Córregos - município brasileiro do Estado de São Paulo
 Ribeirão Dois Córregos - curso dágua brasileiro do Estado de Mato Grosso do Sul
 Dois Córregos (filme) - filme brasileiro de 1999, dirigido por Carlos Reichenbach

Desambiguação